Amerikai Egyesült Államok
 Holcomb (Kansas)
 Holcomb (Missouri)
 Holcomb (New York)
 Holcomb (Washington)